Swyre Head ist der Name folgender Berge in England:
 
Swyre Head (Kingston), Berg auf der Isle of Purbeck, Dorset
Swyre Head (Lulworth), Berg bei Lulworth an der Ärmelkanalküste, Dorset